Thunderbird – ogromny ptak rzekomo żyjący w Ameryce Północnej. Według opisów ma on ok. 5 m rozpiętości skrzydeł i wygląda jak wielki orzeł. Jest to legendarne zwierzę Indian północnoamerykańskich, którzy nazywają go Ptakiem Gromem lub Ptakiem Grzmotem (ang. Thunderbird). Być może Thunderbird to Teratornis, ogromny prehistoryczny ptak podobny do sępa lub orła, o rozpiętości skrzydeł ok: . Istnieją niepotwierdzone pogłoski, że thunderbirda widziano w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych. Współczesna zoologia zaprzecza jego istnieniu.

Kryptydy
Mitologia Indian